Cieki w Polsce
 Przywarówka – potok, dopływ Lipniczanki
 Przywarówka – potok, dopływ Krzywego Potoku

Miejscowości w Polsce
 Przywarówka – część wsi Lipnica Wielka i sołectwo gminy Lipnica Wielka

Przypisy